Натуральне число 1160
 1160 рік до нашої ери
 1160 рік нашої ери